

Toponyme
 Blanzaguet, ancienne commune française de la Charente, aujourd'hui intégrée à Blanzaguet-Saint-Cybard
 Blanzaguet, ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Pinsac

Homonymie de toponyme